Fausel ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Fausel (1900–1967), deutscher Theologe und Kirchengeschichtler
 Karl Fausel (1877–1939), deutscher Politiker (SPD)